Zhu Lin era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Tatjana Maria.

In finale Ekaterina Aleksandrova ha sconfitto Jeļena Ostapenko con il punteggio di 7-6(4), 6-0.

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko (finale)
  Ekaterina Aleksandrova (Campionessa)
  Magda Linette (quarti di finale)
  Zhu Lin (quarti di finale)

  Varvara Gračëva (primo turno) 
  Emma Raducanu (semifinale) 
  Tatjana Maria (semifinale) 
  Rebecca Marino (secondo turno)

Wildcard 

  Jeong Bo-young (primo turno)
  Han Na-lae (secondo turno)

  Park Eun-yeong (primo turno)

Protected ranking 

  Kimberly Birrell (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)

  Yanina Wickmayer (secondo turno)

Qualificate 

  Back Da-yeon (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Jana Fett (primo turno)

  Ankita Raina (secondo turno) 
  Astra Sharma (primo turno) 
  Lulu Sun (quarti di finale)

Lucky loser 

  Victoria Jiménez Kasintseva (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Korea Open Tennis Championships 2022